Сергей Викторович Малый (; 5 июня 1990, Луганск, Украинская ССР, СССР) — украинский и казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Ордабасы» и национальной сборной Казахстана.

Биография 
В детстве занимался спортивной гимнастикой. Начинал заниматься футболом в Луганске на стадионе им. В. И. Ленина. Первый тренер — Сергей Калитвинцев. В ДЮФЛ выступал за луганский ЛВУФК, там его тренером был Юрий Елисеев.

Карьера клубная 
После окончания школы попал в новосозданный «Коммунальник», куда его пригласил тренер Юрий Малыгин. Также мог оказаться в дубле «Зари». Во Второй лиге дебютировал 25 июля 2007 года в матче против армянского «Титана» (2:2). Позже в клубе сменился тренер и Малый перестал попадать в основной состав. В зимнее межсезонье сезона 2007/08 отправился в аренду в белоцерковскую «Рось». В команде смог закрепиться в основе. Летом 2008 года вернулся в «Коммунальник», который вышел в Первую лигу, к тому же Юрий Малыгин снова стал главным тренером клуба. Вскоре из-за проблем клуб прекратил своё существование, игрокам долгое время не платили зарплату. Все игроки получили статус свободных агентов и Малый перешёл в дубль «Зари». В Премьер-лиге дебютировал 5 декабря 2009 года в матче против киевского «Арсенала» (1:1), Сергей вышел на 89 минуте вместо Тараса Лазаровича.

По окончании 2012 года находился на просмотре в команде чемпиона Казахстана — карагандинском «Шахтёре» По итогам сборов, клуб решил подписать игрока. Но так как все «легионерские» места в новой команде Сергея уже были заняты, игроку пришлось сменить гражданство.

В январе 2015 года перешёл в шымкентский «Ордабасы». За сезон отличился активной и жёсткой игрой — в 22 матчах забил два гола «Тоболу» и «Кайрату» и получил 8 жёлтых карточек.

В январе 2016 года его пригласили в столичную «Астану», но в марте сразу отдали в аренду в павлодарский «Иртыш», однако в июне вернули обратно. И с августа привлекли к играм Лиги Европы, где, начиная с БАТЭ, провёл 8 игр группового турнира. В январе 2017 года был отдан в аренду в костанайский «Тобол», но в июле вновь вернулся обратно. Однако, на этот раз в Еврокубках провёл лишь три матча, остальные просидел в резерве.

Сборная Казахстана 
После того, как Малый в составе карагандинского «Шахтёра» принял гражданство Казахстана, главный тренер сборной россиянин Юрий Красножан начал привлекать его к играм. Дебют состоялся 4 марта 2014 года в Турции в товарищеском матче с Литвой, когда Сергей вышел на замену. С тех пор регулярно выступал за сборную, несмотря на то за какой клуб играл или какой очередной тренер возглавлял сборную. В 2018 году сыграл во всех трёх матчах команды под руководством нового тренера болгарина Станимира Стойлова.

24 марта 2022 года забил дебютный гол за национальную команду в первой игре против Молдовы в стыковых матчах Лиги наций за право остаться в дивизионе С. Мяч забит головой на 63-й минуте после навеса со штрафного.

Достижения 
 «Коммунальник» Луганск
 Победитель Второй лиги Украины (1): 2007/08

 «Шахтёр»
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013

 «Астана»
 Чемпион Казахстана (3): 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2016

 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана (1): 2021
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2020
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2021, 2022

Личная жизнь 
Кроме него, в семье есть двое братьев.

Статистика

Клубная

В сборной

Матчи и голы за сборную

Сводная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Украины
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Коммунальник» Луганск
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Арсенал-Киевщина»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай